Уме́ () — город в центральной части Кот-д’Ивуара, на территории области Фромаже.

Географическое положение 
Абсолютная высота — 153 метра над уровнем моря. В районе города имеются плантации кофе и какао.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 58 990 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
 Бонавантюр Калу — ивуарийский футболист
 Саломон Калу — ивуарийский футболист

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара